Výkleky bezeichnet

 Výkleky, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Výkleky, erloschenes Dorf in der Einöde Viklice bei Tovačov,  Okres Přerov, Tschechien
 Malé Výkleky, Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
 Velké Výkleky, Ortsteil von Běrunice, Okres Nymburk, Tschechien